

Pessoas
John Maynard Keynes
Ken Maynard
Maynard James Keenan
Maynard Ferguson
John Maynard Smith
Patrick Maynard Stuart Blackett
Augusto Maynard Gomes
Leandro Maynard Maciel

Localidades
Maynard (Iowa)
Maynard (Arkansas)
Maynard (Minnesota)

Outros
5132 Maynard
General Maynard

Desambiguação